ha sido el nombre de dos destructores japoneses:

 El Yamagumo, de la Clase Asashio.
 El Yamagumo (DD-113), de la Clase Yamagumo.